Štohl steht für:
 Igor Štohl (* 1964), slowakischer Schachmeister und -publizist
 (3715) Štohl, Asteroid, benannt nach Ján Štohl (1932–1993), Direktor des Astronomischen Instituts in Tatranská Lomnica und Präsident der IAU-Kommission für Meteore und interplanetarer Staub 1991–1993 

Siehe auch:
 Stol
 Stohl